Down to Earth (englisch: down-to-earth = „nüchtern“, „sachlich“, „bodenständig“) steht für:

 Down to Earth (Fernsehserie, 1995), britische Fernsehserie (1995)
 Down to Earth (Fernsehserie, 2000), britische Fernsehserie (2000)
 Down to Earth (Lied), Lied von Peter Gabriel (2008)
 Down to Earth (Ozzy-Osbourne-Album), Album von Ozzy Osbourne (2001)
 Down to Earth (Rainbow-Album), Album von Rainbow (1979)
 Down to Earth (Stevie-Wonder-Album), Album von Stevie Wonder (1966)
 Down to Earth (Verlag), deutscher Verlag
 Down to Earth, Originaltitel des Films Eine Göttin auf Erden (1947)
 Down to Earth, Originaltitel des Films Einmal Himmel und zurück (2001) (2001)
 Down to Earth, Originaltitel des Films Die Hüter der Erde (2017)